

La Unión, municipalité de la province de Buenos Aires ;

La Unión, municipalité de la province de Valdivia ;
 La Unión, municipalité de la province de Ranco ;

La Unión, municipalité du département d'Antioquia ;
 La Unión, municipalité du département de Nariño ;
 La Unión, municipalité du département de Sucre ;
 La Unión, municipalité du département de Valle del Cauca ;

Canton de La Unión, subdivision de la province de Cartago ;

La Unión, municipalité de la province et communauté autonome de Murcie ;
 La Unión, groupe de pop rock espagnol né dans les années 1980 et ayant participé à la Movida ;

La Unión, municipalité du département de Zacapa ;

La Unión, municipalité du département de Copán ;
La Unión, municipalité du département d'Olancho ;
La Unión, municipalité du Lempira.

La Unión, municipalité de l’État de Guerrero ;

La Unión est une province de la région d'Arequipa ;
 La Unión est un district de la province de Tarma ;
 La Unión est la capitale de la province de Dos de Mayo ;

La Union, province de la région d'Ilocos aux Philippines.

La Unión, ville chef-lieu du département du même nom ;
 Le département de La Unión ;

La Unión, quartier de la ville de Montevideo.

La Unión : capitale de la paroisse civile de La Unión, dans la municipalité d'Arismendi dans l'État de Barinas.

Subdivisions 
 La Unión, paroisse civile de l'État de Barinas ;
 La Unión, paroisse civile de l'État de Trujillo.